Con el nombre de  General Elío se puede designar a:

 José María de Orbe y Elío, militar español nacido en 1776.
 Francisco Javier Elío, militar español nacido en 1767.
 Joaquín Elío y Ezpeleta, militar español nacido en 1806.
 Francisco Javier González de Castejón y Elío, político y abogado español nacido en 1848.